Breitzke ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Breitzke (1908–1982), deutsche sozialdemokratische Widerstandskämpferin
 Günter Breitzke (* 1967), deutscher Fußballspieler